Характеристическая пьеса — многозначный термин:
 Характеристическая пьеса (музыка)
 Характеристическая пьеса (драма)